Hopfgarten im Brixental – comune austriaco
 Hopfgarten in Defereggen – comune austriaco
 Hopfgarten – frazione del comune tedesco di Grammetal
 Hopfgarten – frazione del comune tedesco di Großolbersdorf
 Hopfgarten – frazione del comune tedesco di Schwalmtal

Pagine correlate 
Hofgarten